Příjmení Púchly, přechýleně Púchla, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Emil Púchly (* 1938) – slovenský fotbalista
 Jozef Púchly (* 1946) – slovenský fotbalový brankář
 Milan Púchly (* 1943) – slovenský fotbalista
Podobná příjmení
 Pouchlý

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení